Подвижный вперед ствол и неподвижный затвор — вид работы автоматики огнестрельного оружия, где давление газов на ствол и пулю, и трение их в стволе, двигают его вперед.

Для правильной работы этот механизм требует частичной отдачи после выстрела. По причине компенсации отдачи движущихся назад частей орудия, реактивным движением вперёд остальных его частей (снаряд, пороховые газы, ствол, сжимающаяся возвратная пружина), имеющий уменьшенный инерционный импульс движущихся назад его частей. Вместе с ростом инерционного импульса деталей орудия движущихся вперед, пропорционально снижается инерционный импульс его деталей движущихся назад, отталкивающихся в канале ствола от сжимаемых там горящих пороховых газов. Сжимающаяся пружина ствола при перезарядке действует на ствольную коробку как упругий амортизатор, толкающий её по направлению вперед, а дно гильзы патрона — толкает ствольную коробку в противоположном направлении. Из-за этого все орудие может иметь меньшую силу отдачи назад при выстреле и меньший толчок его дула по направлению вверх, по сравнению с другими видами автоматического оружия. Основными подвижными частями автоматики перезарядки являются ствол и пружина. Работу автоматики можно описать следующим образом — это отдача и движение ствола вперед.

Оружие с таким действием автоматики уникально и интересно, его производством занимались как на первых этапах создания самозарядного оружия, тогда, когда оружейники экспериментировали с различными типами работы автоматики, так и в современное время. Но из-за ограниченности технологий прошлого, в которых свободные затворы и системы, основанные на принципе короткого отхода ствола, оказались более дешевыми, эффективными и простыми, такой тип оружия производился довольно редко.

Примеры 
Первым подобным оружием является пистолет Манлихера обр. 1894 года. Также подобный принцип автоматики были использованы и в другом оружия, например:

 Автомат Нестерова
 Schwarzlose Model 1908
 Пистолет Hino Komuro M1908
 SIG AK53 battle rifle (SIG AK53)
 Автоматический дробовик Pancor Jackhammer — автоматика «Джекхаммер» Mk3 работает за счёт движения ствола вперёд под давлением газов на особый надульник.
 Mk 20 Mod 0 40 мм автоматический гранатомет.
 Howa Type 96 — автоматический гранатомет

См. также 
 Отдача ствола
 свободный затвор
 отдача
 Semmerling LM4

Принципы работы огнестрельного оружия